John McNally kan syfta på:

John McNally (musiker) (1941–), engelsk musiker
John McNally (boxare) (1932–2022), irländsk boxare